Die Goalball-Bundesliga 2018 war die sechste Austragung der höchsten deutschen Spielklasse im Goalball. In ihr wurde zwischen dem 3. März und dem 30. Juni 2018 der 28. deutsche Goalballmeister ermittelt. Nach Saisonende stand die SSG Blindenstudienanstalt Marburg an der Tabellenspitze und wurde somit zum zwölften Mal deutscher Meister.

Teilnehmende Mannschaften

Spielübersicht 
!Austragungsort
||Rostock
||Rostock
||Rostock
||Rostock
||Rostock
||Rostock
||Rostock
||Chemnitz
||Chemnitz
||Chemnitz
||Chemnitz
||Chemnitz
||Chemnitz
||Chemnitz
||Dresden
||Dresden
||Dresden
||Dresden
||Dresden
||Dresden
||Dresden
||Marburg
||Marburg
||Marburg
||Marburg
||Marburg
||Marburg
||Marburg
|}

Tabelle 

Farblegende:

Bei Punktgleichheit entschieden über die Tabellenplatzierung:1. der direkte Vergleich,2. die Tordifferenz,3. die Anzahl der erzielten Tore,4. ein Entscheidungsspiel.

Torschützenliste

Weblinks 
 goalball.de

2018
Sportsaison 2018